Op Roland Garros 2013 speelden de mannen van 26 mei tot en met 9 juni de wedstrijden in het enkelspel. Titelverdediger was de Spanjaard Rafael Nadal; Nadal wist zijn titel met succes te prolongeren en won voor de achtste keer het Frans Open.

Finale

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2013